«Выпускной угар или День самоуправления» () — название в русском прокате американского кинофильма 2008 года. Поскольку оригинальное название ленты, «День прогульщика», не имеет аналога в русских школьных традициях авторы перевода пошли по описательному пути.

Аннотация 
Чтобы отметить завершение своего выпускного года в школе «с огоньком», Адам Харрис (Гэри Ланди) придумывает устроить грандиозную вечеринку в доме, где живёт директор его школы, Франкфурт Дикуолдер (Larry Miller). Когда до Дикуолдера доходят слухи о грядущей тусовке, он реагирует на это весьма решительно. Адам, тем не менее, рассчитывает, каким образом обойти препятствия и осуществить свою затею во что бы то ни стало.

В ролях 
 Ларри Миллер (англ.) — Дикуалдер
 Гари Ланди — Адам Харрис
 Тара Рид — Эллен Харрис
 Лиа Томпсон — Кэтлин Харрис
 Норм Макдональд (англ.) — Мр. Регетти
 Клинт Ховард (англ.) — Лионель Хаффер
 Кайла Юэлл — Кара
 Talan Torriero — Скотт
 :en:Brett Claywell — Карл Смит
 Джексон Рэтбоун — Снипи
 :en:Taryn Southern — Иша
 :en:Derek Mio — Ральф Ли Ченг
 :en:Jessica Morris — Дениз
 :en:Jerod Mixon — Барри
 :en:Jamal Mixon — Гарри
 :en:Texas Battle — Ламар Вашингтон
 :en:Earl Billings — Отец Ламар
 :en:Russell Howard — Марк Sicki
 :en:Ted Lange — преподобный
 :en:Russell Peters — дядя Тодд
 :en:Dita de Leon — модель № 2
 :en:Samuel Morris — Схек

Примечания

Ссылки 
 Выпускной угар или День самоуправления at Allrovi
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2008 года
Фильмы США 2008 года